Kautel (lat. cautela ‚Vorsicht‘, ‚Sicherstellung‘; Plural: Kautelen) steht für:
 medizinische Vorsichtsmaßregel; siehe Asepsis
 Sicherheitsmaßnahme in der Rechtswissenschaft; siehe Kautelarpraxis

Kautel ist der Name folgender geographischer Objekte:
 deutscher Name des Flusses Chotla in Polen

Siehe auch: